VM i snooker 1999, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 17 april–3 maj 1999. Stephen Hendry vann sin 7:e VM-titel efter att ha slagit walesaren Mark Williams i finalen.

Händelser under turneringen 
 Stephen Hendrys sjunde VM-titel gör att han är ensam bäst i modern tid i detta avseende. (Under snookerns tidiga era vann Joe Davis femton titlar, men i minimal konkurrens.) Steve Davis vann sex VM-titlar på 80-talet, och Ray Reardon sex titlar på 70-talet. Det såg ut som om även Hendry skulle stanna vid sex titlar på ett decennium efter att han förlorat finalen 1997 och misslyckats totalt 1998.

 1999 års VM-titel var också Hendrys första inteckning i någon av snookerns tre stora titlar sedan vinsten i UK Championship 1996, detta efter att Hendry totalt dominerat början och mitten av 1990-talet. 

 Detta var dessutom Hendrys senaste vinst i någon av de tre stora turneringarna.

 Regerande mästaren John Higgins råkade ut för The Crucible Curse och föll i semifinalen mot Mark Williams. Detta är för övrigt enda gången som "De fyra stora" snookerspelarna kring millennieskiftet, Stephen Hendry, Mark Williams, John Higgins och Ronnie O'Sullivan, alla gick till semifinal i VM samma år.

 Ronnie O'Sullivan var mycket nära att åstadkomma ett maximumbreak i semifinalen mot Hendry, men missade rosa boll i miljön och breaket stannade vid 134.

 Blivande trefaldige Mastersvinnaren Paul Hunter gjorde VM-debut detta år men föll mot Stephen Hendry i första omgången. Andra debutanter detta år var Joe Perry och Marco Fu. Fu blev därmed den andre spelaren från fjärran östern, efter James Wattana, att delta i VM. De två möttes i första omgången och Wattana vann.

 De fem spelare som Stephen Hendry slog på vägen till sin VM-titel har alla gått minst till semifinal i VM (tidigare eller senare).

 Det gjordes 53 centuries i detta VM.

Resultat

Externa länkar 
 

1999 i Storbritannien
Snookersäsongen 1998/1999
1999
Sportevenemang i Sheffield